Molekulska formula -{C3H5NO4}- se može odnositi na:

 Beta-Nitropropionska kiselina
 Hadkiselinain